Otmachow (, ) ist der Familienname folgender Personen:

Oleg Otmachow (* 1966), russischer Marathonläufer
Wladislaw Walerjewitsch Otmachow (* 1974), russischer Eishockeyspieler